Э́вертон Со́уза Соа́рес (; родился 30 октября 1988 года в Варзеа-Гранди, штат Мату-Гросу) — бразильский футболист, нападающий японского клуба «Мацумото Ямага».

Биография 
Жаэл начинал заниматься футболом в главной команде своего штата «Куябе». Затем выступал за молодёжные команды «Флуминенсе», а в 2007 году перешёл в «Крисиуму». В этой команде он дебютировал во взрослом футболе. Выступал за клуб из Санта-Катарины в Серии B Бразилии. В 2008 году был продан в «Атлетико Минейро», где успел сыграть несколько матчей в высшем бразильском дивизионе и отметиться двумя забитыми мячами — в ворота «Васко да Гамы» и «Сантоса».

В начале 2009 года перешёл в «Крузейро», но не получил возможности сыграть за «лис» ни в одном матче, и вскоре ушёл в «Гояс», где до июля принял участие в трёх играх. Оставшуюся часть сезона провёл в «Баии», в которой проявил себя весьма ярко, забив в Серии B 10 голов в 20 матчах.

В 2010 году перешёл в шведский «Кальмар». Сыграл в марте два неполных матча в чемпионате Швеции. Следующие два года выступал на правах аренды за бразильские команды, формально оставаясь игроком «Кальмара». Вначале нападающий продолжил регулярно забивать за «Баию» в Серии B — 12 голов в 24 матчах. В 2011 году выступал за «Португезу» (Сан-Паулу) в Лиге Паулисте и в Серии B. Последней «арендной» командой для Жаэла стал «Фламенго» во второй половине 2011 и начале 2012 года.

По окончании контракта с «Кальмаром» перешёл в «Спорт» из Ресифи. Проведя в этой команде полгода, заканчивал календарный год в корейской «Соннам Ильхве Чхонма» (ныне ФК «Соннам»).

В 2013 году вернулся на родину, присоединившись к «Сан-Каэтано». Сыграл за «синейших» за полтора года в 35 матчах, в которых забил 14 голов. В середине 2014 года присоединился на правах аренды к «Жоинвилю», которому помог выиграть бразильскую Серию B и в 2015 году — стать чемпионами штата Санта-Катарина. Однако позднее титул чемпионов штата у «Жоинвиля» был отобран из-за использования незаявленного игрока, и присуждён «Фигейренсе».

В 2015—2016 годах выступал в чемпионате Китая, по возвращении провёл ещё полгода в Серии B в составе «Жоинвиля».

В 2017 году Жаэл перешёл в «Гремио». Как правило, появлялся на поле, выходя на замену. В первом финальном матче Кубка Либертадорес 2017 «Гремио» одержал домашнюю победу с минимальным счётом, единственный мяч забил в конце встречи Сисеро Сантос с передачи Жаэла, который также вышел на замену Лукасу Барриосу на 74-й минуте. В ответном матче Жаэл также был в заявке, но на поле не появился. Его команда вновь выиграла 2:1 и завоевала трофей.

Титулы 
  Чемпион Бразилии в Серии B: 2014
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2017

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Мацумото Ямага»